James Jeffries ist der Name folgender Personen:

* James Jeffries (Politiker) (1836–1910), US-amerikanischer Politiker
 James Edmund Jeffries (1925–1997), US-amerikanischer Politiker
 James J. Jeffries (1875–1953), US-amerikanischer Boxer